Râmnicelu (Brăila) ;
 Râmnicelu (Buzău) ;